Камбоджа принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атленте (США) после двадцатичетырёхлетнего перерыва, в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляло 5 спортсменов, в том числе две женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996 год в Камбодже